118-й полк может означать:

Пехотные полки 
 118-й пехотный Шуйский полк

Авиационные полки 
 118-й разведывательный авиационный Киркенесский Краснознамённый полк ВВС Северного флота